Riflessione può riferirsi a:
Riflessione – in geometria, particolare tipo di isometria
Riflessione – in informatica, capacità di un programma di agire sul proprio codice sorgente
Riflessione – in fisica, fenomeno legato alle onde elettromagnetiche e in particolare della luce nell'ambito dell'ottica
Riflessione – in filosofia, secondo Aristotele e gli aristotelici, si ha quando l'intelletto non solo conosce ma è consapevole, sa di conoscere
Riflessione – in computer grafica, effetto ottenuto con programmi di grafica e rendering 3d, replicante il fenomeno fisico della riflessione

Altri progetti